Общепольская филателистическая выставка () — общенациональная выставка, проводимая филателистами Польши начиная с 1919 года и являющаяся крупнейшей по значимости и рангу польской филателистической выставкой.

По состоянию на 2015 год, в общей сложности состоялась 21 подобная выставка.

Описание 
Для участия в общепольских выставках отбирают лучшие экспонаты, демонстрировавшиеся на международных выставках и отмеченные на окружных выставках.

История 
Нумерация общепольских филателистических выставок ведётся со времени обретения Польшей независимости (в 1918 году). На период между двумя мировыми войнами приходятся первые пять выставок.

После провозглашения Польской Народной Республики такие выставки организовывались в различных городах, включая Варшаву, Познань, Краков, Катовице, Щецин, Лодзь. Обычно они проходили каждые три—четыре года.

Хронология выставок 
В таблице ниже в хронолоническом порядке дан перечень общепольских филателистических выставок начиная с 1919 года.

См. также

Примечания 

Филателистические выставки
Культура Польши